Марк А́йдесон (; ) — канадский кёрлингист на колясках.

В составе сборной Канады участник зимних Паралимпийских игр , , . Паралимпийский чемпион, дважды бронзовый призёр Паралимпийских игр.  и серебряный призёр чемпионатов мира.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 : золото (), серебро (, ).
 : бронза (2012, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018
 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Mark Ideson»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках